Peñarrubia puede referirse a los siguientes lugares:

Lugares poblados 
Peñarrubia (Cantabria): Municipio de la comunidad autónoma de Cantabria (España).
Peñarrubia (Albacete): Pedanía del municipio de Elche de la Sierra, en la provincia de Albacete (España).
Peñarrubia (Málaga): Antiguo municipio de la provincia de Málaga, que fue desalojado y posteriormente inundado por las aguas del embalse de Guadalteba (España).
Peñarrubia (Abra): Municipio de la provincia de Abra (Filipinas).

Accidentes geográficos 
Sierra de Peñarrubia: alineación montañosa de la provincia de Alicante (España).
Macizo de Peñarrubia: macizo de Cantabria (España).
Embalse de Peñarrubia: embalse situado en límite de la provincia de Orense y la Comarca de El Bierzo, en la provincia de León.
 Penarrubia (Lorca), punto geodésico.

Personalidades 
María Jesús Peñarrubia: Doctora en Medicina y Cirugía española especialista en Hematología y Hemoterapia.